MZX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Masslo / Meslo (Etiopia)